Nerve (2013) - Australische psycologische thriller uit 2013
 Nerve (2016) - Amerikaanse drama thriller uit 2015

 Nerve (magazine) - Brits tijdschrift
 Nerve (Francis) - roman uit 1964 door Dick Francis
 Nerve (Ryan) - roman uit 2012 door Jeanne Ryan
 Nerve (band) - Nederlandse metalband

Zie ook
 Zenuw